Manning kan syfta på:

 Manning (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Manning (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Mannings formel – en formel för flödesberäkningar
 Manning Publications – ett amerikanskt förlag

Geografi

Kanada 

 Manning, Alberta, ort,

Kina 

 Wanning (tidigare skrivet Manning), stad på häradsnivå, Hainan,

USA 

 Manning, South Carolina, countyhuvudort, Clarendon County, 
 Manning, Iowa – ort, Iowa, Carroll County,

Österrike 

 Manning (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Vöcklabruck, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar